Pump steht für:

 (gemäß engl. für „Aufpumpen“) Hanteltraining 
 Pump (Album), Studioalbum der US-amerikanischen Hard-Rock-Band Aerosmith

Pump ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pump (1934–2015), US-amerikanische Köchin und Kochbuchautorin
 Carsten Pump (* 1976), deutscher Biathlet

pump steht für:

 pump (Software), ein bestimmtes Clientprogramm für das Dynamic Host Configuration Protocol

PUMP steht für:

 Pump (Band), deutsche Hard-Rock-Band aus Stuttgart

Siehe auch:
 Pumps